Jambalaya [] () bezeichnet:
 ein Reisgericht aus der Cajun-Küche, siehe Jambalaya (Gericht)
 einen Country-Song von Hank Williams aus dem Jahr 1952, siehe Jambalaya (Hank-Williams-Lied)
 ein Lied von Casper aus dem Jahr 2013, siehe Jambalaya (Casper-Lied)
 eine Insel im Computerspiel Monkey Island 4
 eine oder mehrere Linotype-Schriftarten
 die Folge Wacky races - Traffic Jambalaya der Trickfilm-Serie Dastardly & Muttley